Can Vidal (Agullana), edifici modernista a la localitat d'Agullana (l'Alt Empordà)
 Can Vidal (Fogars de la Selva), mas al municipi de Fogars de la Selva (la Selva)
 Can Vidal (Maçanet de Cabrenys), obra eclèctica de Maçanet de Cabrenys (l'Alt Empordà) 
 Can Vidal (Maçanet de la Selva), masia de Maçanet (la Selva) 
 Can Vidal (Mont-ras), edifici gòtic a Mont-ras (el Baix Empordà) 
 Can Vidal (la Palma de Cervelló), masia al municipi de la Palma de Cervelló (el Baix Llobregat) 
 Can Vidal (Osor), casa a Osor (la Selva) 
 Can Vidal (Santa Margarida de Montbui), masia de Santa Margarida de Montbui (l'Anoia) 
 Can Vidal (Santa Maria de Palautordera), masia de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) 
 Can Vidal (Sils), masia de Sils (la Selva) 
 Can Vidal (Vilobí d'Onyar), masia al nucli urbà de Vilobí d'Onyar (la Selva) 
 Can Vidal de Penedes, masia al terme de Llagostera (el Gironès)
 Can Vidal de Llobatera, conjunt d'edificacions al terme de Llagostera (el Gironès)

 Can Vidal o casa Vidal de Llobatera, edifici al nucli de Llagostera (el Gironès) 
 Can Vidal de la Serra, masia a Sant Pere de Ribes (el Garraf) 
 Can Vidal i Mascaró, edifici al municipi de Vilanova i la Geltrú (el Garraf) 
 Can Vidal i Quadres, casa de Sitges (el Garraf) 
 Casa de Colònies Can Vidal, antic edifici a la Vall de Boí (l'Alta Ribagorça) 
 Molí Can Vidal, obra de Madremanya (el Gironès) 
 Pont de Can Vidal, pont de pedra d'una sola arcada a Osor (la Selva) 
 Turó de Can Vidal, muntanya al municipi de Santa Margarida de Montbui (l'Anoia)
 Serra de Can Vidal, serra al municipi de Copons (l'Anoia)